Ludwig Pongratz ist der Name folgender Personen:

* Ludwig A. Pongratz (* 1948), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Ludwig J. Pongratz (1915–1995), deutscher Psychologe, Psychotherapeut und Hochschullehrer